Zubovka kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Şirvan, distriktshuvudort, Sjirvan,

Kazakstan 

 Pervorossijskoje, ort, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar